Sport Club Casas Pernambucanas foi uma agremiação esportiva do Rio de Janeiro.

História 

Disputou competições nas décadas de 30 e 40.

Clubes de futebol extintos da cidade do Rio de Janeiro